

Persone
 Dario Messana (1979) – pallavolista italiano
 Salvatore Messana (1959) – politico italiano

Altro
 Messana – colonia greca della Sicilia, corrispondente all'odierna città di Messina
 Handball Club Messana – società di pallamano femminile di Messina